Taseq bezeichnet:
 Taseq (See, Narsaq), See im Distrikt Narsaq, Grönland
 Taseq (See, Nuuk), See im Distrikt Nuuk, Grönland
 Taseq (See, Upernavik), See im Distrikt Upernavik, Grönland
 Taseq (See, Uummannaq), See im Distrikt Uummannaq, Grönland